PSE est un sigle qui peut signifier :
 Paiement pour services environnementaux ;
 Parti socialiste européen ;
Parti socialiste du Pays basque-Gauche basque, section du Parti socialiste espagnol (PSOE) pour la communauté autonome du Pays basque (Euskadi) en Espagne ;
 Procédure par séparation et évaluation (algorithme d'optimisation) en mathématiques combinatoire ;
 Polystyrène expansé, thermoplastique à structure alvéolaire utilisé pour l'emballage, l'isolation (bâtiment, glacière) ou la flottaison (planches de surf pour enfants) ;
 Precision shooting equipment, marque d'arcs à poulies et classiques.

En France 
 Plan de sauvegarde de l'emploi, anciennement appelé « plan social » en droit du travail français ;
 Placement sous surveillance électronique, peine de prison transformé en placement à domicile avec bracelet électronique ;
 Paris School of Economics, le nom international de l'École d'économie de Paris ;
 à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris : Premier secours évacuation, un véhicule mixte secours à personne (ambulance)/fourgon d'incendie ;
 en secourisme : premiers secours en équipe et désigne deux niveaux de formation d'équipiers secouristes
 Pour un sourire d'enfant, une ONG française
 Pont-Saint-Esprit, ville du département du Gard.

Code 
PSE est un code qui signifie :
 État de Palestine, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), deux autres codes pouvant aussi désigner ce territoire :
 selon la liste des codes pays du CIO, la Palestine a pour code PLE,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les Territoires palestiniens occupés ont pour code PS.

Code